Schörgendorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Schörgendorf (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft von Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schörgendorf (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schörgendorf (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Gusen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Schörgendorf (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schörgendorf (Gemeinde Kapfenberg), Ortschaft von Kapfenberg, Steiermark